przesyłka ekspresowa
 Przesyłka ekspresowa (film)